Le Championnat de squash du British Open masculin 2004 est l'édition 2004 du British Open qui se déroule au National Squash Centre à Manchester du 31 octobre au 6 novembre 2004.
David Palmer remporte le titre en battant Amr Shabana en finale.

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 2004

masculin 2004
Compétition de squash à Nottingham
British Open masculin
Sport en Angleterre en 2004
Sport en octobre 2004
Sport en novembre 2004